Pumphuset kan syfta på:

Pumphuset, Borstahusen – ett kulturhus i Borstahusen i Landskrona
Pumphuset, Uppsala – ett museum i Uppsala
Pumphuset Våghustorget – en byggnad på Våghustorget i Örebro